Le  est la  du challenge Yves du Manoir. La compétition est remportée par le club du Stade montois, déclaré vainqueur au bénéfice des essais.

Phase de qualification 
Les équipes sont listées dans leur ordre de classement à l'issue de la phase qualificative et ces dernières dont le nom est en caractères gras sont qualifiées pour les quarts de finale. L'attribution des points est la suivante : victoire = 3 points ; nul = 2 points ; défaite = 1 point.

Poule A 

|
|}

Poule B 

|
|}

Poule C 

|
|}

Poule D 

|
|}

Le classement général donna les quarts de finale suivants : Béziers (15 points) contre Bayonne (14), Mont-de-Marsan (16) contre Pau (14), Toulon (15) contre Bègles (12) et Périgueux (15) contre Mazamet (16).

Tableau final

Finale

Notes et références

Bibliographie 
 

1959-1960
Rugby à XV en 1959
Rugby à XV en 1960
Sport en France en 1959
Sport en France en 1960